Skupina písmen CAS nebo Cas může mít různé významy:

 Systém podmíněného přístupu – , označení pro systém používaný pro dekódování televizního vysílání
 Souhvězdí Kasiopeji
 Mezinárodní sportovní arbitráž – z anglického Court of Arbitration for Sport, arbitrážní orgán určený k řešení sportovních sporů
 Cisternová automobilová stříkačka
 Přímá letecká podpora – z anglického Close air support

Chemie 
 Sulfid vápenatý – CaS, chemická sloučenina
 CRISPR associated protein – protein z prokaryotního imunitního systému CRISPR/Cas
 Chemical Abstracts Service – divize americké chemické společnosti poskytující databáze chemických informací
 Registrační číslo CAS – jednoznačný numerický identifikátor, používaný v chemii pro chemické látky, polymery, biologické sekvence, směsi a slitiny

Počítače 
 Počítačový algebraický systém – z anglického computer algebra system
 Column Address Strobe – jeden z řídicích signálů polovodičové paměti DRAM
 CAS latence – prodleva při čtení z počítačové paměti
 Compare-and-swap – atomická instrukce procesoru

Externí odkazy